Die sieben Todsünden steht für:

 die umgangssprachlich so genannten sieben Hauptlaster, siehe Todsünde
 Die sieben Todsünden (Bild), Bild als Oberfläche einer Tischplatte (um 1500), ehemals Hieronymus Bosch zugeschrieben
 Die sieben Todsünden (Ballett), satirisches Ballett von Kurt Weill (1933)
 Die sieben Todsünden (Film), französischer Spielfilm in sieben Episoden (1962)
 Die sieben Todsünden (Dokuserie), TV-Dokuserie (Erstausstrahlung ProSieben 2007)
 Die sieben Todsünden (Makart), Gemälde von Hans Makart (späterer Titel: Die Pest in Florenz)
 Die sieben Todsünden (Oratorium), Oratorium von Adalbert von Goldschmidt
 The Seven Deadly Sins (Theaterstück), von Richard Tarlton (1585)
 Seven Deadly Sins, japanische Manga-Serie und Anime-Fernsehserie (seit 2012)

Siehe auch:
 Die sieben Todsünden des Deutschen Reiches im Ersten Weltkrieg (Buch von Sebastian Haffner 1964)
 Seven Sinners (Begriffsklärung)
 Sieben (Film), Thriller (USA, 1995)